Le nom Flector - d'un mot latin signifiant littéralement « je plie » - peut faire référence à : 

 l'accouplement élastique - ou coupleur flexible, ou liaison flexible - d'un arbre de transmission, précurseur du joint homocinétique, inventé par l'ingénieur français Arthur Constantin Krebs ;
 un nom commercial du diclofénac.

Voir aussi 
 « Flector nec frangor » (Je plie mais ne romps pas), devise de la commune française de Mouchan, dans le Gers.